Євроліга з пляжного футболу 2017  — 20-й турнір з пляжного футболу. Проходить в 6 стадій: 5 кваліфікаційних і Суперфінал та Фінал на підвищення. Кожна команда з Дивізіону А є учасником двох кваліфікаційних стадій, а кожна команда з Дивізіону Б в одній. За результатами двох стадій вісім найкращих команд Дивізіону А проходять до Суперфіналу, де розіграють титул. А сім кращих команд Дивізіону Б та найгірша команда Дивізіону А потрапляють до Фіналу на підвищення, де розіграють вихід до Дивізіону А.

Етапи

Учасники

Дивізіон А

Дивізіон Б

Кваліфікаційний раунд 1

Дивізіон А

Дивізіон B

Кваліфікаційний раунд 2

Дивізіон А

Група 1

Група 2

Кваліфікаційний раунд 3

Дивізіон А

Дивізіон Б

Кваліфікаційний раунд 4

Дивізіон А

Дивізіон Б 

Змагання з пляжного футболу